Вур — название двух небольших рек в Бельгии и Нидерландах:
 Вур (приток Мааса) — приток Мааса, река в бельгийской провинции Лимбург и одноименной провинции Нидерландов.
 Вур (приток Диля) — приток Диль, река в бельгийской провинции Фламандский Брабант.